Магда:

 Магда (1931—2020) — єгипетська кіноактриса 1950—1970-х років, що зіграла у більше ніж 70 фільмах.
 «Магда» — український ігровий історичний фільм 2021 року